Алена и Катерина Бондаренко - победительницы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Третий раунд)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Натали Деши /  Динара Сафина (Первый раунд)
  Саня Мирза /  Алисия Молик (Третий раунд)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Полуфинал)
  Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Полуфинал)
  Мария Кириленко /  Агнеш Савай (Первый раунд)
  Виктория Азаренка /  Шахар Пеер (Финал)
  Жанетт Гусарова /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Николь Пратт (Первый раунд)
  Мария Елена Камерин /  Хисела Дулко (Первый раунд)
  Ивета Бенешова /  Галина Воскобоева (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые